Кайл Уо́дделл (; ) — шотландский кёрлингист.

Играет на позициях второго. В числе прочего, в составе мужской сборной Шотландии чемпион и призёр , в составе мужской сборной Великобритании участник , серебряный призёр .

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро ().
 : золото (), бронза (, , ).
 : золото (), бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (2012, 2013, ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его дедушка Джимми Уодделл — чемпион Европы  года. Младший брат Кайла, Крейг Уодделл — также кёрлингист, в одной команде с Кайлом они выиграли бронзовые медали .

Примечания

Ссылки 
 Кайл Уодделл - профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Призёры Универсиад в кёрлинге